

Toponyme 

 
 Banana est un port en République démocratique du Congo.
 Banana, une commune du Burkina Faso.
 Banana, une ville du comté de Banana au Queensland en Australie.
 Banana, un village de la commune de Moloundou, au Cameroun. T

Titres 
 Banana est un court métrage d'animation réalisé par Kyle Balda et Samuel Tourneux.
  est une série télévisée britannique.
 Banana est une chanson de Conkarah et Shaggy, sortie en single en 2019.

Autres 
 Banana Fish est un manga de Akimi Yoshida.
 Banana Republic est une chaîne de magasins de vêtements.
 Le banana split est un dessert glacé comprenant une banane.
 Banana Yoshimoto est une écrivaine japonaise (1964-).
 Canaan Banana est un homme politique de Rhodésie du Sud (1936-2003).
 International Banana Company.

Voir aussi 

Homonymie de titre